est une chanson composée par Richard Rodgers avec des paroles de Lorenz Hart pour la comédie musicale Higher and Higher (1930). C’est également un standard de jazz.

Liens externes 
 

Chanson de 1930
Chanson interprétée par Frank Sinatra